L'édition 2006 du tournoi de Stuttgart s'est déroulée du 17 au  sur terre battue.

Faits marquants 
 David Ferrer remporte le tournoi en simple en battant José Acasuso en finale. Il décroche ainsi son second titre ATP.
 En double, Gastón Gaudio et Max Mirnyi s'imposent en finale face à Yves Allegro et Robert Lindstedt. Il s'agit du  ATP en double pour l'Argentin, et du  pour le Biélorusse.

Résultats en simple

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2006 de l'ATP
 Tournoi de Stuttgart

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Stuttgart
ATP 2006
Tennis en juillet 2006